

Astronomia
19185 Guarneri – asteroide della fascia principale

Onomastica
Guarneri – variante del nome proprio di persona italiano maschile Guarniero

Persone
Guarneri, famiglia e dinastia di liutai cremonesi
Andrea Guarneri (1626-1698), liutaio italiano
Andrea Guarneri (1826-1914), politico italiano
Aristide Guarneri (1938), calciatore italiano
Davide Guarneri (1985), pilota italiano di motocross
Ermanno Guarneri detto Gomma (?), scrittore, editore e conduttore radiofonico
Eugenio Guarneri (1933-1987), sindacalista italiano
Felice Guarneri, economista italiano
Bartolomeo Giuseppe Guarneri detto Guarneri del Gesù (1698-1744), liutaio italiano
Paola Guarneri (1990), schermitrice italiana
Giuseppe Giovanni Battista (1666-1740), liutaio italiano
Pietro Guarneri (1695-1762), liutaio italiano
Pietro Giovanni Guarneri (1655-1728), liutaio italiano
Riccardo Guarneri (1933), pittore italiano
Simone Guarneri (1976), ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista